Tenno oder Tennō steht für:
 Tennō, ein japanischer Herrscher- und Adelstitel
 Tenno (Trentino), eine italienische Gemeinde in der Provinz Trient

 Tenno ist der Familienname folgender Personen:
 Siim Tenno (* 1990), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Liste der Tennō
 Teno